Мария Исабель Сальвадор (; 28 января 1962, Кито) – эквадорский политический и государственный деятель, .

Биография 
Дочь дипломата Хорхе Сальвадора Лара. 

Изучала право в Папском католическом университете Эквадора. Позже, получила степень по административному управлению в Женевском университете, также имеет степени Университета Сан-Франциско-де-Кито, Университета Андреса Белло, Чили, и Европейского университета Мадрида, Испания.

Работала в индустрии туризма в качестве генерального директора Air France в Эквадоре и вице-президента национальной туристической палаты.

Член социалистической партии Альянс ПАИС. В 2005-2007 годах занимала пост министра туризма Эквадора. Работала Министром иностранных дел, торговли и интеграции в 2007-2008 годах.

В 2009-2010 годах представляла Эквадор в парламенте Андского сообщества. В 2010-2013 годах – посол Эквадора в Организации американских государств. Была председателем Совета управляющих Галапагосских островов.

Ссылки 
María Isabel Salvador

Женщины-политики Эквадора
Министры туризма Эквадора
Министры иностранных дел Эквадора
Министры торговли Эквадора
Социалисты Эквадора
Послы Эквадора
Выпускники Папского католического университета Эквадора